Jméno a příjmení Jiří Grospič má více nositelů:

 Jiří Grospič (fotbalista) – český fotbalista (1948–2008)
 Jiří Grospič (právník) – český právník, bývalý československý politik KSČ, poslanec ČNR a FS v roce 1969, (nar. 1929)